H20 steht für:
 Halloween H20, amerikanischer Horrorfilm

Siehe auch
 H2O für Wasser: H2O